Ива́н Анато́льевич Анфе́ртьев () — советский и российский историк, журналист, писатель. Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России новейшего времени Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета. Главный редактор журнала «Вестник архивиста», сетевых журналов «Вестник архивиста.ru», «Вестник архивиста.com» и «Вестник архивиста.ТВ». Капитан 1-го ранга в отставке. Заслуженный работник культуры РФ. Член Союза писателей России (2019).

Биография 
Родился в посёлке Стахановский Мурашинского района Кировской области в семье сельских учителей; отец — Анатолий Васильевич Анфертьев, мать — Павла Ивановна Анфертьева (Заборских). Начало трудовой деятельности — ученик электрика (Кировский комбинат «Искож» (1971). Окончил Кировский механико-технологический техникум лёгкой промышленности (1972). Срочная служба — в 506-м Учебном Краснознаменном отряде подводного плавания им. С. М. Кирова на Ленинградской военно-морской базе (1972—1973); специальность — штурманский электрик (1973).

Окончил с отличием факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища (1977). В 1977—1983 годах — служба на Северном флоте: корреспондент редакции газеты «Знамя Родины» (пос. Гремиха) (1977—1981), корреспондент отдела боевой подготовки редакции газеты «На страже Заполярья» (Североморск) (1981—1983). В 1983—1984 годы — старший литературный сотрудник отдела боевой подготовки Военно-морского флота редакции газеты «Красная звезда» (Москва). В 1984—1985 годы — старший консультант редакции газеты «Красная звезда»; заместитель ответственного секретаря редакции газеты «Красная звезда» (1985—1991); редактор редакции «Военно-исторического журнала» (1991—1992); ответственный секретарь редакции «Военно-исторического журнала» (1992—1997); первый заместитель главного редактора журнала «Морской сборник» (1997—1999), главный редактор «Военно-исторического журнала» (1999—2007).

Капитан 1-го ранга (1994). Окончил Высшие курсы Военной академии Генерального штаба (специальность «национальная безопасность РФ», 1999), Военный университет (факультет переподготовки по специальности «педагогика высшей школы», 2007).

Кандидат исторических наук (2004, Северо-Западная академия государственной службы, Санкт-Петербург). Тема диссертации — «Деятельность „Союза марксистов-ленинцев“: М. Н. Рютин и борьба за власть в 1928—1932 гг.».

Доцент (2005), профессор (2006—2008), заведующий кафедрой журналистики (2008) Московского гуманитарно-экономического института.

С 2008 года — в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ): профессор учебно-научного центра «Новая Россия. История постсоветской России» (2008—2011), с 2012 года — профессор кафедры истории России Новейшего времени Историко-архивного института РГГУ.

Окончил докторантуру РГГУ (2018). Доктор исторических наук (2020, РГГУ). Тема диссертации — «РКП(б)-ВКП(б) и модернизация РСФСР/СССР в 1920—1930-е гг.: Программы преобразований и борьба за власть».

Первый заместитель председателя правления Центрального совета общероссийской общественной организации Российское общество историков-архивистов (2012—2016).

Супруга — Маргарита Владимировна Анфертьева (Апполонова).

Сфера научных интересов 
 Отечественная история XX—XXI вв. (история российского революционного движения, Гражданской войны, Великой Отечественной войны, социальных преобразований, внутрипартийной борьбы 1920—1930-х гг.)
 Военная история (история военно-политической мысли, антропологические аспекты военной истории, психология войн)
 Историография и источниковедение, историческая биография
 Современное россиеведение (проблемы и перспективы развития)

Участие в научных советах, организациях, редколлегиях 
 секретарь Общественного совета при Федеральном архивном агентстве (2011)
 член Научного совета Российского государственного военного архива (2011)
 член Правления Центрального совета Российского общества историков-архивистов (2010)
 член Научного совета Российского государственного архива экономики (2010)
 член редакционной коллегии журнала «Курский военно-исторический сборник» (2010)
 член-корр. Академии военно-исторических наук (2009)
 редактор редакции научно-публикаторского журнала «Исторический архив» (2008)
 член Научного совета Российского государственного военно-исторического архива (2008)
 член редакционной коллегии российского историко-архивоведческого журнала «Вестник архивиста» (2008)
 член Центрального совета Российского общества историков-архивистов (2006)
 член исполнительного совета Ассоциации историков Второй мировой войны (2005)
 член Союза журналистов России (1981)

Основные публикации

Монографии 
 Анфертьев И. А. Политическая биография правящей РКП(б) — ВКП(б) в 1920—1930-е годы : Критический анализ: монография / Под ред. Е. И. Пивовара; Российский государственный гуманитарный университет. — М.: Инфра-М, 2017. — 321 c. — ISBN 978-5-16-012746-0.
 Анфертьев И. А. Правящая РКП(б) — ВКП(б) в условиях строительства государственного социализма в СССР в 1920-е — 1930-е гг.: По документам Политбюро Центрального комитета и Центральной контрольной комиссии РКП(б) — ВКП(б). — ФРГ: LAP Lambert Academic Publishing, 2017. — 668 c. — ISBN 978-620-2-01590-5.
 Анфертьев И. А. Политический конструктивизм правящей партии. Программные установки РСДРП(б)-РКП(б)–ВКП(б). 1917–1930–е годы: монография / Анфертьев И. А. [Текст] / Российский государственный гуманитарный университет. – М.: Инфра-М, 2020. – 555 c. — ISBN 978-5-16-014874-8 (print), ISBN 978-5-16-107375-9 (online).
 Анфертьев А. И., Анфертьев И. А., Коровин В. В. Деятельность высшего военного руководства России по сохранению боеспособности вооруженных сил в 1917 году. Историческое исследование. – Курск, Юго-Западный государственный университет. 2019. — 251 с. — ISBN 978-5-7681-1395-7
 Анфертьев А. И., Анфертьев И. А., Антипин Л. Н. и др. XX век в судьбе России: монография. — М.: РУСАЙНС, 2019. – 362 с. — ISBN 978-5-4365-3895-2
 Анфертьев И. А. СССР. Оппозиция. Троцкий. Рютин. 1937-й. — М.: OnlineTV, 2014.
 Анфертьев И. А. Модернизация советской России в 1920—1930-е гг.: программы преобразований РКП(б)–ВКП(б)  как инструменты борьбы за власть. — М.: Инфра-М, 2020. — 593 с.  – DOI 10.12737/10664904; — ISBN 978-5-16-015876-1 (print); — ISBN 978-5-16-108247-8 (online).

Государственные и ведомственные награды (по ранжиру)

Научные награды 

 памятный знак Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом» (2003)
 заслуженный работник культуры РФ (З № 152662) (2004).
 лауреат премии Союза журналистов России (2006)

Общественные награды 
 «За заслуги» журнала «Гербовед» (2004)
 «За ратную службу» губернатора Московской области (2005)
 «Памяти Е. И. Каменцевой» II степени Всероссийского геральдического общества (2006)
 «За заслуги в развитии краеведения» Курского областного научного общества (2006)
 «Коломне 830 лет» (2007)
 «За заслуги» «Военно-исторического журнала» (2007)

Примечания

Литература 
 Анфертьев Иван Анатольевич // Историки России XX века: Биобиблиографический словарь / Сост. А. А. Чернобаев; Под ред. В. А. Динеса. Саратов, Саратовский государственный социально-экономический университет. 2005. Т. 1: «А-И». С. 50-51. — ISBN 5-87309-438-1.
 Анфертьев Иван Анатольевич // Чернобаев А. А. Историки России конца XIX — начала XXI века: Биобиблиографический словарь. В 3 т. М., Собрание. 2016. Т. 1: «А-И». С. 76. — ISBN 978-5-9606-0144-3.

Ссылки 
 Страница на сайте РГГУ
 Страница на сайте РОИА
 Страница на сайте журнала «Вестник архивиста»

Журналисты СССР
Историки по алфавиту
Историки XXI века
Историки России
Военные историки
Редакторы газет
Редакторы журналов
Главные редакторы России
Главные редакторы по алфавиту
Главные редакторы XXI века
Архивисты России
Капитаны 1-го ранга (Российская Федерация)
Члены Союза журналистов России
Члены Союза журналистов СССР
Члены Российского общества историков-архивистов
Члены Союза писателей России
Главные редакторы «Военно-исторического журнала»